Denumirea Insula Victoria se poate referi la:
 Insula Victoria, din Arhipelagul Arctic Canadian
 Insula Victoria din Arhipelagul Chonos din Chile
 Insula Victoria din nord-vestul Rusiei, aparținând de Țara Franz Josef
 fosta denumire a insulei Labuan din Malaysia.

Vezi și 
 Victoria (dezambiguizare)